Абрам Борисович Гуревич (? — 6 лютого 1924, Париж, Франція) — лікар, літератор, київський громадський раввин.

До еміграції, орієнтовно в 1919, займав посаду київського громадського раввина.

Після жовтневого перевороту в Росії проживав у Франції, похований на кладовищі Банʼє.

Син, Борис Гуревич — філософ, публіцист і поет, адвокат.

Джерела 
 Российское зарубежье во Франции 1919—2000. Л. Мнухин, М. Авриль, В. Лосская. Москва. Наука; Дом-музей Марины Цветаевой. 2008…2010

Українські рабини